Это список нынешних владельцев украинских футбольных клубов сезона 2017/2018 

 По состоянию на 5 мая 2018

Примечания

Ссылки 
 Самые богатые футбольные клубы Украины / focus.ua

Списки:Футбол на Украине

Списки персоналий Украины